Trevelyan est un patronyme gallois et cornique porté par :
 Francis Trevelyan Buckland (1826-1880), zoologiste britannique, 
 George Macaulay Trevelyan (1876-1962), historien britannique ;
Gertrude Trevelyan (1903-1941) romancière britannique ;
 Julian Trevelyan (1999- ), chanteur et pianiste classique britannique ; 
 Julian Otto Trevelyan (1910-1988), artiste et poète britannique ;

Personnages fictifs 
 Alec Trevelyan, personnage appartenant au monde de James Bond.